Adelia y sus variantes, hacen referencia a varios artículos:

Botánica
Adelia, género de plantas con flores con 10 especies perteneciente a la familia Euphorbiaceae, dentro de la subfamilia Acalyphoideae;

Personas
Adélia Prado, poeta brasileña;
Adelia Silva, poeta afrouruguaya;
Adelia María Harilaos de Olmos, filántropa;
Adelitas, mujeres que participaron en la Revolución mexicana;

Arte
Adelia (ópera), con música de Gaetano Donizetti;

Lugares
Adelia María, localidad argentina en la provincia de Córdoba;
Santa Adélia, municipio en el estado de São Paulo, Brasil;
Tierra Adelia, en la Antártida;

Véase también
Adela (desambiguación)

Delia